Роберт Бирн: Бирн, Роберт (1928—2013) — американский шахматист, гроссмейстер (1964) и шахматный журналист.
 Бирн, Роберт (род. 1944) — британский гоночный инженер.
 Бирн, Роберт (1930—2016) — американский писатель и знаток бильярда.